Příjmení Makarenko () má více nositelů:

 Anton Semjonovič Makarenko  (1888–1939), sovětský spisovatel a pedagog
 Jevgenij Michajlovič Makarenko  (* 1975), ruský boxer
 Taťána Makarenko (* 1989), česká modelka původem z Ukrajiny

Ruská příjmení